Fiziker Dorottya (? –) magyar színésznő, szinkronszínész.

Színházi szerepei

Szinkronszerepei

Animációs sorozatok

Források 
 

Magyar színésznők
Magyar szinkronszínészek
Élő személyek